Алекса́ндр Алекса́ндрович Смирно́в:
 Смирнов, Александр Александрович (1864—1943) — литературный и театральный критик, поэт, прозаик публицист.
 Смирнов, Александр Александрович (1883—1962) — русский и советский литературовед, критик и переводчик, театровед, филолог, шахматист.
 Смирнов, Александр Александрович (1900 — не ранее 1985) — советский военачальник, полковник, комдив.
 Смирнов, Александр Александрович (1911—1973) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, 1-й секретарь Сормовского райкома КПСС.
 Смирнов, Александр Александрович (1958—2021) — депутат ГД 6-го созыва.
 Смирнов, Александр Александрович (псевдоним: Александр Дельфинов; род. 1971) — поэт-перформер, журналист.
 Смирнов, Александр Александрович (род. 1994) — российский рэп-исполнитель, более известный под псевдонимами GONE.Fludd и Саша Бузе.